Тип «Эвенджер» () — серия эскортных авианосцев США периода Второй мировой войны.
Авианосцы этого типа строились на основе корпусов гражданских сухогрузов и представляли собой дальнейшее развитие идей, заложенных в проект первого американского эскортного авианосца — «Лонг-Айленд».

Всего в 1941—1942 годах были переоборудованы четыре корабля этого типа, три из которых были переданы Великобритании по программе ленд-лиза, а четвёртый, «Черджер», оставлен для использования в роли учебного. Два из британских авианосцев были потеряны в ходе войны: один был потоплен германской подводной лодкой, а другой — в результате случайного взрыва топливных баков. Третий же был передан Франции под конец войны, и оставался на вооружении её флота до 1966 года, успев принять участие в Индокитайской войне. «Черджер» же оставался на вооружении ВМС США, используясь в качестве учебного авианосца, а позднее — авиатранспорта, до 1947 года, когда он продан в качестве вновь уже гражданского грузового судна.

Представители

Литература